Le Coupon de la Coalition est une lettre envoyée aux candidats parlementaires aux élections générales du Royaume-Uni de 1918, les investissant en tant que représentants officiels du gouvernement de coalition.

Contexte 
L'élection de 1918 s'est déroulée dans l'atmosphère grisante de la victoire de la Première Guerre mondiale et du désir de vengeance contre l'Allemagne et ses alliés. La réception du coupon est interprétée par l'électorat comme un signe de patriotisme qui aide les candidats à être élus, tandis que ceux qui ne l'ont pas reçu ont plus de difficultés car ils sont parfois considérés comme anti-guerre ou pacifistes. Les lettres sont toutes datées du  et signées par le premier ministre David Lloyd George pour les libéraux de la coalition et par Bonar Law, le chef du Parti conservateur. En conséquence, l'élection générale de 1918 est connue sous le nom d'«élection par coupon».

Le nom « coupon » est inventé par le chef libéral Herbert Henry Asquith, utilisant de manière désobligeante le jargon du rationnement avec lequel les gens étaient familiers dans le contexte des pénuries en temps de guerre .

Certains candidats de la coalition ont inclus le libellé de la lettre dans leurs discours d'élection .

Bénéficiaires 
À la suite de négociations confidentielles entre le whip en chef de la coalition de Lloyd George, Freddie Guest, et George Younger, président du Parti conservateur, au cours de l'été 1918, il est convenu que 150 libéraux devaient se voir offrir le soutien du premier ministre et du chef de la Parti conservateur aux élections générales suivantes.

Selon les chiffres consignés dans le livre de Trevor Wilson, La chute du Parti libéral, 159 candidats libéraux ont reçu le "coupon". Quelques-uns d'entre eux sont des libéraux indépendants, partisans d'Asquith. Parmi les libéraux qui reçoivent le « coupon », 136 sont élus, tandis que seulement 29 qui n'ont pas reçu le « coupon » sont réélus au Parlement .

En plus des candidats libéraux et conservateurs qui reçoivent le "coupon", certaines lettres sont également envoyées aux partisans travaillistes de la Coalition (bien que la plupart aient été répudiés par le Parti travailliste officiel)  et certaines à des membres de la classe ouvrière patriotique et au Parti National Démocrate.

Impact sur les candidats libéraux 
Comme le montrent clairement les mémoires de l'époque de Margaret Cole, de nombreux candidats compétents et patriotes qui n'ont pas reçu le coupon, notamment des députés libéraux et travaillistes en exercice, se retrouvent classés comme étant en quelque sorte anti-guerre ou pacifistes . Percy Harris, qui est député de Harborough depuis 1916, déclare qu'une fois le coupon attribué à son adversaire conservateur, il est interprété comme une réflexion personnelle sur lui par ses électeurs qui supposent qu'il a dû faire quelque chose de mal pour que le premier ministre libéral ait offert son soutien ouvert à un rival .

La plupart des historiens ont depuis convenu que le coupon a essentiellement scellé le sort des libéraux qui n'ont pas eu la chance de recevoir le soutien de la Coalition. Les libéraux que Lloyd George a choisi d'abandonner se sont retrouvés sans défense contre les candidats de la coalition, qui revendiquaient pleinement l'esprit d'unité nationale et de patriotisme qui caractérisait l'humeur lasse de la guerre en Grande-Bretagne après la fin des hostilités .

Le résultat de l'élection est catastrophique pour ces libéraux indépendants asquithiens, qui sont décimés lors de l'élection du Coupon. Seulement 28 sont élus, et même Asquith perd le siège qu'il occupait dans East Fife depuis les élections générales de 1886 .

Références 

Parti libéral (Royaume-Uni)
1918 au Royaume-Uni
Coalition gouvernementale